En kreds kan være:

Kreds (graf) – en kurve, der går i ring og således ikke har nogen ende
Cirkel
Valgkreds – et geografisk område, som vælger en eller flere repræsentanter ved et valg
Kreds (Tyskland) – et tysk administrativt distrikt

"Kreds" bruges også om en gruppe mennesker, der samles om et eller andet, således forældrekreds og studiekreds.